Asahi (朝日) significa, em japonês "sol da manhã".
Sabendo que a palavra Japão significa "Sol nascente", não é difícil imaginar que Asahi seja um nome popular para diversas coisas e lugares no Japão.

Empresas 
 Asahi Breweries, empresa fabricante de bebidas do Japão
 Asahi Glass
 Asahi Shimbun, jornal do Japão
 Asahi Kōgaku Kōgyō é também o nome original da Pentax.
 TV Asahi, rede de televisão do Japão

Topónimos 
Asahi é o nome de vários locais no Japão:
 Asahi (Chiba) - cidade da província de Chiba.
 Asahi (Aichi) - cidade da província de Aichi.
 Asahi (Fukui) - cidade da província de Fukui.
 Asahi (Gifu) - cidade da província de Gifu.
 Asahi (Ibaraki) - aldeia da província de Ibaraki.
 Asahi (Mie) - cidade da província de Mie.
 Asahi (Nagano) - aldeia da província de Nagano.
 Asahi (Niigata) - aldeia da província de Niigata.
 Asahi (Okayama) - cidade da provincía de Okayama.
 Asahi (Shimane) - cidade da provincía de Shimane.
 Asahi (Toyama) - cidade da provincía de Toyama.
 Asahi (Murayama) - cidade da provincía de Yamagata.
 Asahi (Tagawa) - aldeia da provincía de Yamagata.
 Asahi (Yamaguchi) - aldeia da provincía de Yamaguchi.

Ver também
 Assaí

Desambiguação
Desambiguações de topônimos